Mindesthöhe steht für
 Hebesatz (Steuerrecht) #Mindesthöhe, die Mindesthöhe des Hebesatzes zur Gewebesteuerbemessung durch die Kommunen in Deutschland
 Mindestflughöhe #Mindesthöhe, die Einhaltung einer Mindesthöhe als besondere Flughöhe beim Fliegen unter Instrumentenflugregeln
 die „gesetzliche Mindesthöhe“ beim Lohn: die Mindesthöhe an Lohnzahlung, die pro Stunde gewährt werden muss, um gesetzliche Auflagen zu erfüllen, siehe: Mindestlohn #Allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn
 die rechtsverbindliche Mindesthöhe der Bodenfreiheit eines Geländewagens, siehe: Bodenfreiheit #Mindestbodenfreiheit